Supruniwka (ukrainisch , russische Entsprechung /) ist ein Ortsname in der Ukraine:

 Supruniwka (Bilopillja), Dorf in der Oblast Sumy, Rajon Bilopillja
 Supruniwka (Nemyriw), Dorf in der Oblast Winnyzja, Rajon Nemyriw
 Supruniwka (Poltawa), Dorf in der Oblast Poltawa, Rajon Poltawa